Lamordé désigne plusieurs localités au Cameroun :
Lamordé, un village de la commune de Meri, dans l'arrondissement de Meri, le département du Diamaré et la région de l’Extrême-Nord.
Lamordé, un village de la commune de Touroua, dans le département de la Bénoué et la Région du Nord.
 Lamordé, une localité de l'arrondissement de Dargala, dans le département du Diamaré et la région de l’Extrême-Nord.
 Lamordé, un village du département du Mayo-Tsanaga, dans la région de l'Extrême-Nord .